E34 può riferirsi a:

Codici 
E34, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E34, da Zeebrugge a Bad Oeynhausen
BMW E34, automobile prodotta dalla BMW

Altro 
HMS E34, sommergibile della classe E della Royal Navy